Ястребиночка () — род многолетних травянистых растений семейства , в устаревших классификациях иногда рассматривается в ранге подрода () рода .

Ботаническое описание 

Основными признаками, отличающими представителей рода Ястребиночка от таксонов рода Ястребинка, считаются наличие ползучих побегов, обычно  незубчатые листья, оттянутые в черешок,  семянки с рёбрами, верхушки которых свободные, выступают над верхним краем и имеют клювовидный отгиб, направленный вверх или отклонённый в сторону.

Многолетние травянистые растения с розеткой прикорневых листьев, у некоторых видов увядающих ко времени цветения. Часто со стелющимися надземными или ползучими подземными побегами.

Листья к основанию постепенно суженные, от обратнояйцевидно- до линейно-ланцетных и почти линейных, цельнокрайние или расставленно-мелкозубчатые, очень редко с довольно тупыми зубцами.

Корзинки с обоеполыми язычковыми цветками, собранные в сложное или простое щитковидное соцветие, иногда с сильно сближенными осями второго порядка и близкое к зонтиковидному, реже расположенные по 1-2 на верхушках стебля и его ветвей или одиночные на верхушке безлистного стебля - стрелки. Обертки обычно довольно мелкие, (5)5,5-12(14) мм длиной, листочки неправилmно черепитчато расположенные, травянистые, покрытые простыми, железистыми и звездчатыми волосками, наружные короткие, постепенно переходящие в более длинные внутренние. Цветоложе плоское или слегка выпуклое, ямчатое, голое, без прицветников.

Цветки значительно или редко (при сильно укороченных язычках) немного длиннее обертки, различных оттенков желтого цвета, реже красно-оранжевые до почти пурпурных.

Семянки 1,2 - 2,5 мм длиной, без носика, с ребрышками, заканчивающимися зубцевидными выступами. хохолок однорядный, из светлых ломких и гладких волосков почти одинаковой толщины.

Распространение и экология
Виды распространены во всех внетропических областях Еврази (исключая Восточную Азию) и Северной Африке.

Классификация

Таксономия 
, 1754, Königl. Akad. Wiss. Paris Anat. Abh. 5: 703

Род Ястребиночка относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 

Некоторые из них:

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Цикориевые